Хакер 
 Хакери (фільм)